Акт дефекации у человека может характеризоваться различными позами дефекации. Двумя наиболее распространёнными позами являются поза на корточках и сидячая позы. Поза на корточках обычно применяется в земных туалетах. Обычно для этих целей необходимо отсутствие туалета или другие условия. Сидячая поза дефекации в основном распространена в восточных туалетах, а также наклон вперёд или поза с углом в 90 градусов. В целом, выбор позы обуславливается культурной принадлежностью.

Тип позы дефекации может определяться в соответствии с медицинскими противопоказаниями, например: при обмороке (обмороки при акте дефекации). Позы используются до тех пор, пока туалет оказывает влияние на акт мочеиспускания.

Сведения о позах дефекации 

Сидячая поза дефекации — это поза, при которой испражняющийся сидит на туалете (бёдра расположены под углом 90 градусов к корпусу). Большинство западных смывных туалетов приспособлены под позу дефекации в положении сидя. 

Поза на корточках (также называемая «позой орла») — это поза, при которой у испражняющегося бёдра подтянуты к животу (расположены под углом 35 градусов к корпусу). Использование этой позы предполагается при , а также при пользовании напольным унитазом или ямным туалетом. При использовании обычного унитаза в качестве вариации (некоторой адаптации) этой позы может применяться специальная подставка для поднятия ног (бёдер).

С медицинской точки зрения поза на корточках полезнее, так как кишечник принимает более выпрямленное положение при дефекации, что способствует лучшему прохождению каловых масс и опорожнению кишечника.

Позы дефекации в космосе 
На космических станциях используются специальные туалеты, адаптированные под невесомость. Однако нет доказательств, что в этой позе будет удобно совершать акт мочеиспускания. При акте дефекации напрягаются мускулы живота, следовательно, тело должно поддерживать такое положение.

Примечания

Литература 
 Balukian, L. (2002):  In praise of squatting in Altern-Ther-Health-Med, 2002 Jan-Feb; 8(1): 26
 http://www3.interscience.wiley.com/journal/68502379/abstract?CRETRY=1&SRETRY=0

Туалет
Положения тела